Kup sobie psa – album Piotra Bukartyka wydany w 2014 roku. Na pierwszego singla promującego wydawnictwo wybrano utwór eponimiczny. Płyta zadebiutowała na 15. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka płyty

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Mystic Production